Городской флаг Кировского — официальный символ города Кировское Донецкой области. Утверждён 26 июля 2000 года решением сессии городского совета.

Описание 

На жёлтом прямоугольном полотнище с соотношением сторон 2:3 голубой скандинавский крест.

См. также 

Кировское

Источники 

 Украинская геральдика

Кировское
Флаги городов Донецкой области